Summit Hill ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Summit Hill (Georgia)
 Summit Hill (New York)
 Summit Hill (Pennsylvania)